Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2008 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 13 апреля 2008 года в Меркуря-Чуке (Румыния) и Ньюкасле (Австралия). Победители групп получили право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2009 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2009 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, по две из Океании и Азии, одна из Северной Америки. Сборные Новой Зеландии и Ирландии пришли из третьего дивизиона, сборные Румынии и Китая пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Аттила Боршош

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Бьорн Стейлен
 Защитник:  Ласло Варгьяш
 Нападающий:  Каталин Геру

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+10).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Мэтью Оззи
 Защитник:  Гильермо Бертран
 Нападающий:  Грег Одди

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ю Янь
  Грег Одди
  Алексис Сервантес
  Ингвар Йонссон
  Хэйден Эргил
  Пабло Муньос

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австралии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Спортивные соревнования в Новом Южном Уэльсе